Ignacy Drewnowski, dowódca w powstaniu styczniowym
 Ignacy Drewnowski (1846-1920), powstaniec styczniowy, urzędnik, przemysłowiec
 Ignacy Drewnowski (1897-1993), oficer Wojska Polskiego